Hickey ist ein englischer Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Hickey ist die anglisierte Form des patronymisch gebildeten irischen Namens Ó hÍcidhe mit der Bedeutung „Abkömmling, Nachkomme des Heilers“.

Namensträger 
 Aaron Hickey (* 2002), schottischer Fußballspieler
 Andrew J. Hickey (1872–1942), US-amerikanischer Politiker
 Barry Hickey (* 1936), australischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof
 Bob Hickey (* 1952), US-amerikanischer Bobfahrer
 Christine Dwyer Hickey (* 1960), irische Schriftstellerin
 Howard Hickey (Red Hickey; 1917–2006), US-amerikanischer American-Football-Trainer

 James Aloysius Hickey (1920–2004), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Washington

 Joseph James Hickey (1907–1993), US-amerikanischer Ornithologe
 Kevin Hickey (1956–2012), US-amerikanischer Baseballspieler
 Máire Hickey OSB (* 1938), irische Altphilologin und Benediktinerin
 Noah Hickey (* 1978), neuseeländischer Fußballspieler
 Pat Hickey (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler und -funktionär

 Phil Hickey (* 1964), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer
 Ross Hickey (* 1987), irischer Boxer
 Sam Hickey (* 2000), schottischer Boxer
 Sean Hickey (* 1970), US-amerikanischer Komponist
 Thomas Hickey (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas F. Hickey (1898–1983), US-amerikanischer Generalleutnant
 Thomas Francis Hickey (1861–1940), Bischof von Rochester
 Tom Hickey (1944–2021), irischer Schauspieler
 William Hickey (1927–1997), US-amerikanischer Schauspieler
 William Augustine Hickey (1869–1933), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Providence

Einzelnachweise 

Familienname
Englischer Personenname